Die Spielzeit 2002/03 der Extraliga war die zehnte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Bratislava gegen den HC Košice mit einem 4:0-Sweep durch und gewann damit den vierten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der HK Spišská Nová Ves musste aufgrund des letzten Platzes in der Hauptrunde in die zweitklassige 1. Liga absteigen. Ersetzt wurde die Mannschaft durch den Zweitligameister HK Nitra.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HC Košice 
 MHk 32 Liptovský Mikuláš 
 MHC Martin  
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HK Spišská Nová Ves 
 HC Dukla Trenčín 
 HKm Zvolen
 MsHK Žilina

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 2002/03 wurde der HC Slovan Bratislava, der die Best-of-Seven-Serie gegen den HC Košice deutlich mit einem Sweep für sich entschied und den vierten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann. Herausragender Akteur in Reihen Slovans war Richard Kapuš, der in den Playoffs insgesamt sieben Tore erzielte und 14 Vorlagen gab.

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

All-Star-Team

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2002/03